De Axpo Super League 2007/08 was het 111e seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland.

In de 180 gespeelde wedstrijden werd in totaal 522 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2,90 doelpunt per wedstrijd.

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#D0F0C0;"
|  || FC Basel|| 36 || 22 || 8 || 6 || 73 || 39 || +34 || 74|- style="background: #97DEFF;"
| 2 || BSC Young Boys|| 36 || 21 || 7 || 8 || 82 || 49 || +33 || 70|- style="background: #97DEFF;"
| 3 || FC Zürich|| 36 || 15 || 11 || 10 || 58 || 43 || +15 || 56|- style="background:#BBEBFF;"
| 4 || Grasshopper-Club Zürich|| 36 || 15 || 9 || 12 || 57 || 49 || +8 || 54|-
| 5 || FC Aarau|| 36 || 11 || 14 || 11 || 47 || 48 || –1 || 47|-
| 6 || FC Luzern|| 36 || 10 || 14 || 12 || 40 || 49 || –9 || 44|-
| 7 || FC Sion|| 36 || 11 || 10 || 15 || 48 || 51 || –3 || 43|-
| 8 || Neuchâtel Xamax|| 36 || 10 || 11 || 15 || 48 || 55 || –7 || 41|- style="background:#FFE6E6"
| 9 || FC St. Gallen|| 36 || 9 || 7 || 20 || 39 || 69 || –30 || 34|- style="background:#FFCCCC"
| 10 || FC Thun|| 36 || 6 || 8 || 22 || 30 || 70 || –40 || 26'|}

Play-offs promotie/degradatie

FC St. Gallen degradeert naar de Challenge League.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.''

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Basel

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Basel, die in het seizoen 2007/08 onder leiding van trainer-coach Christian Gross voor de twaalfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Zwitserland werden.

Prijzen 
 Super League speler van het Jaar
 Hakan Yakin (BSC Young Boys)
 Doelpunt van het Jaar
 Mauro Lustrinelli (FC Luzern, gescoord tegen FC Basel)
 Trainer van het Jaar
 Christian Gross (FC Basel)
 Talent van het Jaar
 Eren Derdiyok (FC Basel)
 Fair Play prijs
 FC Aarau

Zie ook
Challenge League 2007/08
Zwitserse voetbalbeker 2007/08
Zwitsers voetbalelftal in 2007
Zwitsers voetbalelftal in 2008

2008
Competitievoetbal 2007/08